Капанема (порт. Capanema) — топоним:

 Капанема (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана;
 Капанема (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара;
 Капанема (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.